Il singolare  dello  Status Athens Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rui Machado ha battuto in finale Daniel Muñoz de la Nava 6–3, 7–6(4).

Teste di serie

  Ivo Minář (secondo turno)
  Denis Istomin (quarti di finale)
  Victor Crivoi (secondo turno)
  Roko Karanušić (primo turno)

 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Pablo Cuevas (primo turno)
 Ilija Bozoljac (secondo turno)
 Lukáš Rosol (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Status Athens Open 2009